Römische Inquisition steht für:

 die kirchliche Inquisitionsbehörde von 1542, siehe Inquisition #Römische Inquisition
 die daraus hervorgegangene und bis 1908 so bezeichnete Kurienbehörde, das heutige Dikasterium für die Glaubenslehre

Siehe auch:
 Spanische Inquisition